Das Device-Management (aus dem englischen  entlehnt, übersetzt „[die] Geräteverwaltung“) steht für:

 die Aktivierung und Kontrolle von Peripheriegeräten eines Computers
 Verwaltung und Konfiguration verschiedener Geräte wie PCs, Laptops und Mobilfunkgeräten innerhalb einer Organisation, siehe Device-Management (Internet-of-Things)